Ландольфи () — фамилия. Известные носители:
 Ландольфи, Марио (род. 1959) — итальянский политик;
 Ландольфи, Томмазо (1908—1979) — итальянский писатель и переводчик.